Атанас Божков Орджанов, наричан Петровалията, е български революционер, ениджевардарски войвода на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Орджанов е роден в ениджевардарското село Петрово. Племенникът му Иванчо Карасулията е виден войвода на ВМОРО. Става деец на ВМОК и през 1902 година е изпратен за вой­вода в Ениджевардарско, но четата му е обезоръжена от Апостол Петков и Павел Граматиков, а четниците му са преразпределени в двете чети. По-късно се легализира и става ръководител на селския революционен комитет в Петрово. През декември 1904 година е арес­туван и 7 месеца лежи в затвор в Солун. Убит е от гръцки андарти, заедно с роднината си Мицо Орджанов. Потомци на Атанас Орджанов се заселват в град Тополовград.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОК
Дейци на ВМОРО
Борци срещу гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Родени в Петрово